Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die AEGON International 2013 des Damentennis. Insgesamt haben 32 Spielerinnen an der Qualifikation teilgenommen, die von 15. bis 17. Juni 2013 stattgefunden hat.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Eastbourne